Colladonia heptaptera är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Colladonia heptaptera ingår i släktet Colladonia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
heptaptera